Тур Польши 2016 () — 73-я элитная многодневная гонка по дорогам Польши. Гонка начнется в Варшаве, а закончится в Кракове.

Команды

Маршрут 
Маршрут гонки составлен из семи этапов общей протяжённостью 1190 километров. Последний этап это Индивидуальная гонка с раздельным стартом.

Обзор гонки

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

6 этап 
 Этап отменен из-за погодных условий

7 этап

Генеральная классификация

Лидеры классификаций

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мировой тур UCI 2016
Тур Польши
Спорт в Польше в 2016 году
Июль 2016 года